Шуберт:
 Шуберт, Фридрих Вильгельм (1799—1868) — прусский политик, статистик и историк.
 Шуберт, Фридрих Карл (1832—1892) — немецкий драматург.